Stürenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Stürenburg (1843–1909), Jurist und Journalist
 Cirk Heinrich Stürenburg (1798–1858), Jurist
 Cyriak Stürenburg (1765–1825), Jurist
 Diederich Stürenburg (1639–1720), Amtmann und Kammerrat
 Dietrich Stürenburg (Jurist) (1718–1774), Jurist
 Diedrich Rudolf Stürenburg (1811–1856), Altphilologe
 Diedrich Ulrich Stürenburg (1682–1729), Kaufmann
 Egbert Stürenburg (1567–1624), Kaufmann und Bürgermeister
 Egbertus Stürenburg (1643–1685), Jurist
 Heinrich Stürenburg (1847–1934), Altphilologe und Lehrer
 Heinrich Stürenburg (Jurist) (1614–1680), Jurist
 Johann Diederich Stürenburg (1684–1740), Amtmann
 Julius Ulrich Stürenburg (1881–1933), Staatsanwalt
 Karl Stürenburg (1842–1865), Altphilologe
 Werner Stürenburg (* 1948), Maler, Bildhauer und Grafiker